Sacchini – cognome italiano
 Antonio Sacchini – compositore italiano